Элмор Джеймс (; 27 января 1918 — 24 мая 1963) — американский блюзовый гитарист, певец, автор песен. Первооткрыватель техники игры слайдом на электрогитаре; один из наиболее выдающихся музыкантов эпохи расцвета чикагского блюза, чьи новации оказали огромное влияние и на дальнейшее развитие блюза, и на формирование рок-музыки.

В 1980 году его имя было (в числе первых номинантов) включено в Зал славы блюза, а в 1992 году — в Зал славы рок-н-ролла.

Биография 
Родился в общине Ричлэнд, округ Холмс, штат Миссисипи. Элмор начал играть с 12 лет, используя самодельный однострунный инструмент. Музыкальная карьера началась с выступлений на танцах под именами Cleanhead и Joe Willie James.

Элмору Джеймсу доводилось выступать с такими именитыми сегодня современниками как Сонни Бой Вильямсон и Роберт Джонсон. С Джонсоном он познакомился приблизительно в 1937 году и перенял у него некоторые элементы как исполнения блюза на гитаре, так и техники игры слайдом. На Элмора Джеймса также повлияли Кокомо Арнольд и Тампа Рэд (несколько песен Тампы Рэда были записаны с участием Элмора Джеймса). Примерно тогда же Элмор Джеймс познакомился с Райсом Миллером, который впоследствии станет известен как Сонни Бой Уилльямсон II. Они часто выступали дуэтом.

В годы второй мировой войны Элмор Джеймс служил на флоте. После демобилизации он возвращается в Миссисипи и поселяется в Кэнтоне со своим братом Робертом Холстоном. Там Элмор Джеймс организовал первый в регионе электрический блюз-бэнд, играющий через усилители.

В 1951 году он начинает записываться на небольшом лейбле Trumpet Records, сначала как приглашённый музыкант с Сонни Бой Вильямсоном и Вилли Лавом, затем уже как сольный исполнитель дебютирует с синглом «Dust My Broom». Запись представляла собой авторизованный вариант блюза Роберта Джонсона. Сингл вышел в 1952 году и стал одним из ритм-н-блюзовых бестселлеров года. Более крупные фирмы звукозаписи предлагали Элмору Джеймсу заключить с ними контракт.

Элмор Джеймс разрывает контракт с Trumpet и подписывает с Bihari Brothers. Песня «I Believe» становится популярной в следующем году. В 1950-х годах Элмор Джеймс сотрудничал также с лейблами Flair Records и Meteor Records, Modern Records, Chess Records, Chief Records.

В 1959 году он начинает сотрудничать с лейблом Fire Records, где он делает свои лучшие записи: «The Sky Is Crying», «My Bleeding Heart», «Stranger Blues», «Look On Yonder Wall», «Done Somebody Wrong», «Shake Your Moneymaker».

Смерть 
Здоровье Элмора Джеймса было серьёзно подорвано нездоровым образом жизни, особенно — неумеренным потреблением алкоголя. В 1963 году у Джеймса ухудшилось состояние здоровья, вследствие чего он отказался от запланированных туров. 24 мая 1963 года у Джеймса, который в тот момент находился в Чикаго, случился инфаркт, перед поездкой в Европу в рамках Американского фолк-блюзового фестиваля. Музыкант скончался на 46-м году жизни. Расходы на погребение взял на себя Чикагский ди-джей Биг Билл Хилл.

Музыканта похоронили на кладбище баптистской церкви в Ньюпорте, округ Холмс, штат Миссисипи. Надгробный камень на могиле Джеймса установлен 10 декабря 1992 года на средства владельца Capricorn Records Фила Волдена. На лицевой стороне чёрного гранита — бронзовое скульптурное изображение Джеймса с гитарой и подписью, высеченной в камне: «The King of the Slide Guitar» (Король слайд-гитары). На обратной стороне — строка песни «The Sky Is Crying»: «The Sky Is Cryin'… Look at the Tears Roll Down the Street» (Плачут небеса… Взгляни как слёзы текут по улице).

Продюсер Бобби Робинсон позже вспоминал тот день: «Я не видел как он умер, и когда узнал об этом, я был очень расстроен». Кузен Элмора Хоумсик Джеймс, который с ним жил, рассказывал: «Он сидел на стуле и одевался, так как собирался ехать в клуб. Другие музыканты ждали его в авто. И вдруг он почувствовал боль и упал на пол. Он уже пережил один сердечный приступ, и я понял, что Элмор мёртв. Это было шоком и большой потерей для всех нас».

После смерти Джеймса Робинсон основал студию звукозаписи «Enjoy Records» и выпустил старый материал певца, записанный на разных лейблах. Весной 1965 композиция «It Hurts Me Too» (Enjoy 2015) заняла 15-е место в хит-параде Billboard.

Дискография 
 Blues After Hours (Crown 5168, 1961)
 The Best Of (Sue 918 [UK], 1965)
 The Sky Is Crying (Sphere Sound 7002, 1965)
 Memorial Album (Sue 927 [UK], 1965)
 The Blues In My Heart, The Rhythm In My Soul (re-release of Blues After Hours) (United 716, 1966)
 The Blues In My Heart, The Rhythm In My Soul (re-release of Blues After Hours) (Custom 2054, 1966)
 Original Folk Blues (Kent 522, 1967)
 I Need You (Sphere Sound 7008, 1967)
 The Late Fantastically Great (re-release of Blues After Hours) (Ember 3397 [UK], 1968)
 Tough (Chess recordings plus tracks by John Brim) (Blue Horizon 7-63204 [UK], 1968)
 Something Inside of Me (Bell 104, 1968)
 The Legend Of Elmore James (Kent 9001, 1969)
 Elmore James (Bell 6037, 1969)
 Whose Muddy Shoes (plus tracks by John Brim) (Chess 1537, 1969)
 The Resurrection Of Elmore James (Kent 9010, 1969)
 To Know A Man [2LP] (Blue Horizon 7-66230 [UK], 1969)
 King of the Slide Guitar (1992)
 Charly Blues Masterworks Volume 28: Standing at the Crossroad (1993)
 The Sky Is Crying: The History Of Elmore James (1993)
 Rollin’ And Tumblin''' (1999)
 Legends Of Blues, Pickin' The Blues ; The Greatest Hits (2002)
 King of the Slide Guitar: The Complete Trumpet, Chief and Fire Sessions (2005)
 A Proper Records Introduction to Elmore James: Slide Guitar Master'' (2006)

Примечания

Ссылки 
 Elmore James on Find-A-Grave
 Дискография на MusicBrainz
 Illustrated Elmore James discography
 1980 Blues Foundation Hall of Fame Inductee
 http://www.cr.nps.gov/delta/blues/people/elmore_james.htm 
 A review of Steve Franz’s The Amazing Secret History of Elmore James, from his master’s thesis

Рок-гитаристы США
Гитаристы по алфавиту
Блюзовые певцы и певицы США
Блюзовые гитаристы США
Слайд-гитаристы
Члены Зала славы рок-н-ролла
Члены Зала славы блюза
Гитаристы, вошедшие в список 100 величайших гитаристов по версии журнала Rolling Stone